Le terme ballot peut désigner : 
 Une petite botte de marchandises (coton, paille ou de foin le plus souvent), c'est-à-dire un amas compacté en forme parallélépipédique ou cylindrique pour faciliter sa manutention ultérieure ; voir aussi ballotin.
 Une personne peu éveillée ; voir ballot sur le Wiktionnaire
 Le constructeur automobile français Ballot

Patronyme 

 Jean-François Ballot (1772-1849), homme politique français ;
 Georges-Henri Ballot (1866-1942), peintre français ;
 Yves Ballot (1956-), architecte français ;
 Philippe Ballot (1956-), archevêque de Chambéry ;
 Michel Ballot, chercheur en cryptozoologie français ;
 Rémy Ballot, chef d'orchestre français.

Voir aussi 
 Ballots, une commune de la Mayenne.